O Campeonato Catarinense de Futebol de 1965 foi campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Esporte Clube Internacional de Lages.

1965
Futebol de 1965 no Brasil
1965 em Santa Catarina